«Монтевиде́о Си́ти То́рке» () — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.

История 
Клуб «Торке» (Club Atlético Torque, название переводится как «Момент силы» или «Крутящий момент») был основан 27 декабря 2007 года. Это один из самых «молодых» профессиональных клубов Уругвая. Штаб-квартира клуба расположена близ городской черты Монтевидео, географически относится к округам Монтевидео Касабо́ и Санта-Каталина.

Через полгода после основания «Торке» стал членом Ассоциации футбола Уругвая и дебютировал в сезоне 2008/09 во Втором любительском дивизионе. Положительным моментом в существовании клуба с самого начала стало относительно стабильное финансирование.

В сезоне 2011/12 «Торке» в «золотом матче» сумел обыграть со счётом 4:2 команду «Ориенталь» и стал чемпионом Второго любительского дивизиона. Так, проведя в третьей по уровне лиге Уругвая четыре сезона, «синие» в сезоне 2012/13 дебютировали во Втором профессиональном дивизионе. В апреле 2017 года клуб был приобретён международным консорциумом City Football Group, которому также, среди прочих, принадлежит английский «Манчестер Сити». По итогам сезона 2017 команда впервые в истории завоевала путёвку в Примеру.

В 2018 году «Торке» дебютировал в элитном дивизионе Уругвая. Несмотря на выход в финал Промежуточного турнира, где «Торке» уступил «Насьоналю», в таблице вылета команда заняла 14-е место и вернулась в Сегунду.

Надолго во втором эшелоне «Торке» не задержался, и по итогам сезона 2019 вновь стал победителем Второго дивизиона. Со стороны международных владельцев клуба было принято решение о ребрендинге. 22 января 2020 года клуб официально сменил название на «Монтевидео Сити Торке», а также логотип, который по своему дизайну похож на логотип «Манчестер Сити».

«Торке» долгое время выступал в Спорткомплексе имени Даниэля «Пистолы» Марсикано, который находится на небольшом отдалении к западу от границы города Монтевидео. Из-за небольшой вместительности арены после выхода во Второй дивизион команда начала играть домашние матчи на арене «Монтевидео Уондерерс» «Парк Вьера». В 2017 году «Торке» стал чемпионом Второго дивизиона, впервые в истории заработав путёвку в Примеру. В 2018 году команда выступала на стадионе «Хувентуда» «Парк Артигас» в Лас-Пьедрасе. В 2019 году и начале 2020 года в основном команда играла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. После смены названия во второй половине года команда переехала на стадион «Чарруа».

По итогам сезона 2021 «Монтевидео Сити Торке» занял четвёртое место и заработал путёвку в Кубок Либертадорес.

Достижения 
 Финалист Промежуточного турнира (1): 2018
 Чемпион Второго дивизиона (2): 2017, 2019
 Чемпион Второго любительского дивизиона (третий по уровню) (1): 2011/12

Известные игроки 
  Джонатан Альвес
  Хонатан Куберо
  Хесус Тосканини

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте soccerway.com
 Профиль клуба на сайте transfermarkt.co.uk

Футбольные клубы Уругвая
Футбольные клубы Монтевидео